Mojo peut faire référence à :

Toponymie 
 Mojo Alcantara est une commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile ;
 Mojo est une ville d'Éthiopie, située dans la zone Misraq Shewa de la région Oromia ;
 La circonscription de Mojo située dans la Zone Est Shoa, est l'une des 177 circonscriptions législatives de l'État fédéré Oromia, en Éthiopie.

Culture 
 Le mojo est une amulette dans le rituel hoodoo, c'est l'origine du mot « mojo », qui a été repris dans les jeux vidéo.
 Le mot mojo, sous l'influence de films notamment (Austin Powers) et par contamination avec l'argot américain, tend à désigner une chance extrême dans tout ce qu'on entreprend ou le fait d'avoir du sex-appeal.
 Mojo : qualités charismatiques d’une personne au pouvoir d’attraction authentique.

Pseudonymes 
 MoJo, de son vrai nom Ichirō Tomita (富田伊知郎 Tomita Ichirou), né le  est un chanteur japonais spécialisé dans les musiques d'anime ;
 The Electrifying Mojo, de son vrai nom Charles Johnson, est un DJ radio de Détroit ;
 Mojo, le pseudonyme du biologiste belge Moreau J ; 
 Mojo, le pseudonyme d'un dessinateur travaillant principalement chez Ankama Editions ;
mojo surnom du membre didi BASSA (didi b) du groupe ivoirien Kiff No Beat.

Personnages de fiction 
  est un personnage de fiction dans Marvel Comics, un ennemi des X-Men ;
 Mojo est le nom d'un arbre sacré et d'un peuple qui apparaissent dans plusieurs jeux de la série The Legend of Zelda ;
 Mojo Jojo est la némésis des Les Supers Nanas ;
 L'agent secret britannique Austin Powers est doté du mojo ;

Musique 
 Le trompettiste américain de jazz Tommy Ladnier a enregistré un Mojo Blues en avril 1924 (Paramount 12283) ;
 Mojo - Dépanneur Tv 1948-2023 est une chanson d'Hubert-Félix Thiéfaine dans l'album La Tentation du bonheur (1996) ;
 Got My Mo-Jo Working est le titre d'une des chansons des Muddy Waters enregistré en 1956
 Modjo, groupe de House créé en 2000 ;
 Mr. Mojo Risin, anagramme de Jim Morrison scandé dans le titre L.A. Woman ;
 Mojo pin est la première chanson de l'album Grace (1994) de Jeff Buckley ;
 Mojo est un titre de l'album homonyme du groupe Plantec sorti en 2006 ;
 The Mojos est un groupe de Merseybeat des années 1960 ;
 Asaf Avidan and the Mojos est un groupe de rock créé en 2007 ;
 Mojo so dope est la sixième chanson de l'album Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager sorti en 2010 du rappeur Kid Cudi ;
 Mojo, album de Tom Petty & the Heartbreakers, sorti en 2010 ;
 Mojo Ego, sixième chanson de l'album Golden Bombay (2010) du groupe Misteur Valaire ;
 Mojo est le premier single de l'album Îl (2012) de Matthieu Chedid. 
 Mojo est un mot apparaissant dans le titre de la  et dernière chanson Got my mojo working , interprétée par Professor Longhair dans l'album Live in Germany (FCD 97) ;
 Mojo est le second titre studio de Claire Laffut, sorti en  ;
 Isidore Modjo est un compositeur camerounais
 J'ai retrouvé mon mojo, sorti en , est le premier single du  album studio de la chanteuse grenobloise Anaïs (Anaïs Croze), intitulé Divergente ().

Presse 
 Mojo est un magazine mensuel traitant de musique (principalement de classic rock) publié par Bauer Media Group au Royaume-Uni.
 Mojo est l'abréviation du terme Mobile Journalism, qui se résume dans le fait de produire du contenu journalistique à l'aide d'un smartphone.

Cuisine 
 Mojo est un type de sauce des îles Canaries.

Informatique 
 Un Mojo est un but (goal) dans Maven.

Jeu vidéo 
 Mojo!, un jeu vidéo de réflexion sorti en 2003 sur PlayStation 2 et Xbox.
 Les Mojos sont un peuple dans la version française de la série The Legend of Zelda.

Notes et références 

Homonymie de titre